

Бенкрофт — місто, штат Айдахо
 Бенкрофт — місто, штат Айова
 Бенкрофт — місто, штат Кентуккі
 Бенкрофт — місто, штат Південна Дакота
 Бенкрофт — місто, штат Західна Вірджинія
 Бенкрофт — селище, штат Мічиган
 Бенкрофт — селище, штат Небраска
 Бенкрофт — переписна місцевість, штат Вісконсин